Телесто — давньогрецька богиня, донька Океана і Тетії
 Телесто — супутник Сатурна